Фик — немецкая фамилия, также ряд географических объектов.

Фамилия 
 Фик, Август (1833—1916) — немецкий филолог.
 Фик, Игнаций (1904—1942) — польский поэт, публицист, литературный критик, деятель коммунистического движения.
 Фик, Натаниэль (род. 1977) — ветеран Морской пехоты США, офицер, который опубликовал свои записи о службе в морской пехоте.
 Фик, Генрих фон (ум. 1750) — российский государственный деятель первой половины XVIII века.
 
 Фик, Франц Людвиг (1813—1858) — немецкий анатом.
 Фик, Эми (1876—1959) — шведская художница по текстилю.

Топоним 
 Фик — израильский аэропорт, расположенный на Голанских высотах.
 Фик — зона в регионе Сомали, в Эфиопии.
 Фик — город в Эфиопии, в зоне Фик.